Kondelik  ist der Nachname folgender Personen:

 James Kondelik, US-amerikanischer Filmeditor, Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Schauspieler
 Jon Kondelik, US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher, Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Roman Kondelik (* 1972), ehemaliger deutsch-tschechischer Eishockeytorwart